Den grønne pointtrøje () bæres af den som fører pointkonkurrencen i Tour de France. Trøjen blev introduceret i 1953. 

Pointkonkurrencen står almindeligvis mellem de bedste sprintere. Point deles ud ved målstregen og ved spurter undervejs. I mål fordeles pointene blandt de første ryttere i forhold til, hvilken type etape det er, som blandt andet er afhængig af, hvor stor sandsynlighed der er for, at etapen afsluttes med massespurt. 

Fra 2011 er der lavet nye regler for pointuddelingen:
 Flade etaper: 45, 35, 30, 26, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 point til de første 15 ryttere
 Kuperede etaper: 30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 point til de første 15 ryttere
 Bjergetaper: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point til de første 15 ryttere

På etaperne er der indlagt en spurt hvor der gives point.
 Indlagt spurt: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 til de første 15 ryttere

Cykelryttere som har vundet den grønne trøje flere gange 

* Erik Zabel er blevet frataget sejren i 1996 på grund af doping.

Vindere af den grønne trøje 

* = Vindere af den grønne trøje som ikke vandt en etape undervejs.

Tour de France
Cykeltrøjer